Charles Louis Acar (1804-1877) – pittore belga
 Çiçek Acar (1981) – attrice turca
 Hasan Hüseyin Acar (1994) – calciatore turco
 Numan Acar (1974) – attore e produttore cinematografico turco naturalizzato tedesco
 Timur Acar (1979) attore turco